Hole kan syfta på följande:
 Hole – en amerikansk rockgrupp
 Hole kommun, Viken fylke, Norge